Надь (рідко Нодь) — прізвище угорського походження ( — «великий»).

Відомі носії прізвища:
 Адам Надь (1995) — угорський футболіст, півзахисник.
 Антал Надь (1944) — угорський футболіст, нападник.
 Антал Надь (1956) — угорський футболіст, захисник.
 Альберт Надь (1974) — сербський футболіст, півзахисник.
 Бейла Нодьбаконі Надь (1882—1962) — угорський військовий, генерал-лейтенант.
 Вілмош Надь (1884 — 1976) — угорський військовий діяч, генерал, міністр оборони Угорщини (1943).
 Гавриїл Надь (1913 — 1983) — руський (український) мовознавець, навчитель, перекладач, поет.
 Жолт Нодь (1979) — угорський футболіст, нападник.
 Імре Надь (1896 — 1958) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини (1953 — 1955; 1956).
 Йожеф Надь (1892 — 1963) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер, тренер збірної Швеції на чемпіонатах світу 1934 і 1928.
 Йожеф Надь (1960) — угорський футболіст (півзахисник), учасник чемпіонату світу 1986.
 Коста Надь (1911 — 1986) — югославський військовий діяч.
 Ладіслав Надь (1979) — словацький хокеїст, нападник.
 Лайош Надь (1326 — 1382) — угорський король Людовик I Великий.
 Лайош Надь (1883 — 1954) — угорський письменник і журналіст.
 Ласло Надь (1925 — 1978) — угорський поет.
  (1927 — 2005) — угорський фігурист.
  (1948) — словацький політик.
 Ласло Надь (1949) — угорський футболіст, нападник, олімпійський чемпіон.
 Ласло Надь (1981) — угорський гандболіст.
 Маріанна Надь (1929 — 2011) — угорська фігуристка.
 Міхай Надь (1993) — угорський борець вільного стилю, греплер та пляжний борець
 Микола Нодь (1819 — 1862) — український літератор, музикант, громадський діяч.
 Олександр Надь (1985) — український футболіст, воротар.
 Тімеа Надь (1970) — угорська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Ференц Надь (1903 — 1979) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини (1947 — 1948).
 Чаба Надь (1984) — румунський хокеїст, захисник.

Подвійне прізвище:
 Ласло Мохой-Надь (1895 — 1946) — угорський художник, теоретик фото- і кіномистецтва, журналіст.
 Лайош Парті Надь (1953) — сучасний угорський письменник.

Угорські прізвища